Denumirea de Sadina se poate referi la:
 Sadina, sat în regiunea Tărgoviște, Bulgaria;
 Sadina, sat în județul Giurgiu, România.